adi – tytuł religijny
 Adi – szczyt w Pirenejach
 Adi – wieś w Izraelu

Zobacz też 
 
 ADI (dietetyka) – (od ang. acceptable daily 1ntake) – dopuszczalne dzienne spożycie